Тли  — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.

Общая характеристика 
Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Лишь отдельные виды достигают длины от 5 до 7 мм. Будучи фитофагами, тли оснащены специальным хоботком, способным прокалывать поверхность побегов или листьев. Все виды содержат бескрылые и крылатые формы. Первые обеспечивают массовое размножение посредством партеногенеза, а вторые способствуют распространению и перемене растения-хозяина.

Длина хоботка варьирует у разных таксонов тлей, иногда достигая относительно огромных размеров.
Очевидные различия в структуре лабиума между различными видами тлей связаны с их особенностями питания. У представителей рода Stomaphis ( и ), длина тела которых около 5 мм, имеется хоботок (более 10 мм), который в 2-3 раза превышает размеры тела насекомого. Это рекордный показатель среди всех полужесткокрылых, включая тлей, клопов и цикад. В целом длина хоботка (стилета) очень разнообразна среди различных тлей. Например, у , длина стилетов (максиллярных и мандибулярных) значительно длиннее (1000 µm), чем таковые у  (330 µm) и у , у которых она равна 502 µm для крылатых и 492 µm для бескрылых морф, при этом у Stomaphis, они самые длинные (около 11,000 µm). Задокументированные длины стилетов тлей варьируют от 0,12 мм (120 µm) у  (Aphididae), атакующих лиственный мезофильный слой (Bing et al. 1991) до 1,5-1,9 мм (1500/1900 µm) у различных видов рода  (Adelgidae), консумирующих кортикальную паренхиму и максимум до 12,5 мм (12,500 µm) у тлей  (Aphididae), питающихся из стеблевой флоэмы. Это указывает на то, что виды, сосущие из стволовой флоэмы, имеют самые длинные стилеты.

Питание 

Тли питаются растительными соками, богатыми углеводами и нуждаются прежде всего в содержащихся там аминокислотах. При этом они обычно выделяют большие количества сладкого раствора, так называемую падь. Зачастую она привлекает различные другие виды насекомых и позвоночных.

Тли и фотосинтез 
В 2010 году появились первые исследования, в которых сообщалось, что некоторые тли способны самостоятельно синтезировать каротиноиды собственного производства. Ранее считалось, что источниками каротиноидов являются только бактерии, грибы, водоросли, высшие растения. Гороховая тля (Acyrthosiphon pisum) оказалась единственным известным животным, синтезирующим каротиноиды (3',4'-didehydro-β,γ-carotene). Ген, ответственный за производство каротиноидов, достался тле путём горизонтального переноса генов от грибка, живущего на тех же растениях. В 2012 году на примере гороховой тли Acyrthosiphon pisum было доказано, что уровень содержания аденозинтрифосфата (универсального источника энергии для биохимических процессов в живых системах) увеличивался после того, как её выносили на свет. Несмотря на осторожное предположение, что в организме тли идет своего рода процесс фотосинтеза, работа была подвергнута критике другими специалистами.

Жизненный цикл 

Развитие тлей начинается весной с появления личинки, вылупившейся из яйца, отложенного на основном растении-хозяине осенью. У некоторых видов тлей, например, у филлоксеры виноградной в определённых экологических условиях имеются зимующие личинки. Личинка питается соками молодых побегов растения-хозяина определённого вида и после линьки начинает партеногенетическое размножение, производящее только бескрылых самок. В результате такого размножения за время около месяца от одной самки может появиться три поколения общим числом порядка сотен тысяч особей. После одревеснения побегов начинают рождаться крылатые самки, которые мигрируют на промежуточное травянистое растение также определённого вида. В течение лета там в результате партеногенеза появляется ещё более десяти поколений бескрылых или крылатых самок. Осенью начинают рождаться крылатые самцы, которые перелетают на прежнее растение-хозяин, где самки откладывают зимующие яйца. Скорость обоеполого размножения ниже партеногенеза — порядка десятков тысяч в третьем поколении, но оно помогает преодолевать неблагоприятные условия среды.

Размножение и воздушная миграция 

Тли откладывают яйца, некоторым видам присуще живорождение. Большинство видов тлей размножаются на протяжении нескольких поколений с помощью партеногенеза. Определённое поколение появляется на свет крылатым и разнополым. У видов, которые меняют хозяев, это происходит перед заселением нового растения или при слишком быстром росте колонии и связанным с этим перенаселением. Крылатые особи способны преодолевать большие расстояния и создавать новые колонии на новых местах. Согласно новым исследованиям, рождение крылатых тлей может быть вызвано и особыми ароматными веществами, которые выделяются тлями, когда они подвергаются нападению со стороны врагов, например божьих коровок. Эти предупредительные вещества вызывают в колонии большое беспокойство и повышенное движение. При этом создаётся эффект перенаселения, что вызывает быстрое производство крылатого потомства.

Систематика тлей 
Тли составляют очень разнообразный таксон и включают в себя около 10 семейств (или в статусе подсемейств в составе единого мегасемейства Aphididae). Существует три взгляда на общую их классификацию: одно единое надсемейство, два надсемейства (когда филлоксеры и хермесы выделяют в надсемейство Phylloxeroidea) или три отдельных (Adelgoidea, Phylloxeroidea, Aphidoidea).

Классификация 2009 
Ранее придерживались более дробной классификации тлей (Шапошников, 1964; Пащенко, 1988), одна из них обобщена и рассматривается ниже по Heie & Wegierek (2009):

 Надсемейство Adelgoidea (Хермесы)
 Надсемейство Phylloxeroidea
 ?Adelgidae, Phylloxeridae, † Elektraphididae
 Надсемейство Aphidoidea
 Семейство Eriosomatidae
 Eriosomatinae
 Pemphiginae (или Pemphigidae) + Prociphilinae
 Fordinae
 Семейство Hormaphididae
 Cerataphidinae
 Hormaphidinae
 Nipponaphidinae
 Семейство Phloeomyzidae
 Семейство Thelaxidae
 Семейство Anoeciidae
 Семейство Aiceonidae
 Семейство Tamaliidae
 Семейство Drepanosiphidae
 Mindarinae
 Drepanosiphinae
 Neophyllaphidinae
 Spicaphidinae
 Lizeriinae
 Pterastheniinae
 Israelaphidinae
 Taiwanaphidinae
 Phyllaphidinae
 Calaphidinae
 Saltusaphidinae
 Macropodaphidini
 Chaitophorinae
 Chaitophorini
 Siphini
 Семейство Greenideidae
 Greenideinae
 Cervaphidinae
 Schoutedeniinae
 Семейство Aphididae
 Aphidinae
 Rhopalosiphini
 Aphidini
 Macrosiphinae
 Семейство Lachnidae
 Lachninae (включая Tramini)
 Eulachninae

Современная классификация 
Высшая классификация и филогения группы остаётся до конца неясной (Żyła et al., 2017).
Ниже представлена классификация, где семейство настоящих тлей принимается в широком объёме Aphididae sensu lato, а надсемейство Aphidoidea включает Adelgidae и Phylloxeridae:

 Надсемейство Aphidoidea
 Семейство Adelgidae
 Семейство Phylloxeridae
 Семейство Aphididae Latreille, 1802 (Настоящие тли)
 Eriosomatinae
 Eriosomatini
 Pemphiginini
 Fordinini
 Hormaphidinae
 Cerataphidini
 Hormaphidini
 Nipponaphidini
 Phloeomyzinae
 Thelaxinae
 Anoeciinae
 Aiceoninae
 Tamaliinae
 Mindarinae (или Mindaridae)
 Drepanosiphinae
 Neophyllaphidinae
 Spicaphidinae
 Lizeriinae
 Pterastheniinae
 Israelaphidinae
 Taiwanaphidinae
 Phyllaphidinae
 Calaphidinae
 Saltusaphidinae
 Macropodaphidini
 Chaitophorinae
 Chaitophorini
 Siphini
 Greenideinae
 Greenideini
 Cervaphidini
 Schoutedeniini
 Aphidinae
 Aphidini
 Rhopalosiphina
 Aphidina
 Macrosiphini (включая Pterocommatinae)
 Lachninae
 Lachnini
 Eulachnini
 Tramini
 Ископаемые группы: † Creaphididae — † Dracaphididae — † Elektraphididae — † Naibiidae — † Rasnitsynaphididae — † Shaposhnikoviidae — † Sinojuraphididae — † Szelegiewicziidae — † Tajmyraphididae — † Triassoaphididae — † Vosegidae

Особенности 
Характерен симбиоз с муравьями. Некоторые муравьи защищают («пасут») тлю (мирмекофилия) и получают от неё взамен падь — выделения, содержащие сахар.

Естественные враги тлей 

Насекомые, питающиеся тлями, — это божьи коровки, златоглазки, журчалки и другие.

Палеонтология 
Древнейшие тли были найдены в отложениях среднего триаса Франции.

См. также 
 Трофобиоз
 Мирмекофилия

Примечания

Литература 
 
 
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (1994). Aphids on the World’s Trees. — CAB International, Wallingford, 987 pp + 16 plates.
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2000). Aphids on the World’s Crops (2nd edn). — Wiley, Chichester, 466pp.
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2006). Aphids on the World’s Herbaceous Plants and Shrubs. (2 vols) — Wiley, Chichester, 1439 pp.
 Blackman, R. L. (2010). Aphids — Aphidinae (Macrosiphini). — Handbooks for the Identification of British Insects 2 (7): 413 pp. + CD.
 
 Heie, O. E. 1980. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. 1. Fauna Entomologica Scandinavica, 9.
 Heie, O. E. 1987. Palaeontology and phylogeny. Aphids: Their biology, natural enemies, and control, vol 2A. Eds. A. K. Minks and P. Harrewijn. Elsevier, Amsterdam.
 Heie, O. E. 1994. Why are there so few aphid species in the temperte areas of the southern hemisphere? European Journal of Entomology 91:127—133.
 Minks, A. K. and P. Harrewijn, eds. 1987. Aphids: Their biology, natural enemies and control. Elsevier, Amsterdam.
 Moran, N. A. 1992. The evolution of aphid life cycles. Annual Review of Ecology and Systematics 37:321—348.
 von Dohlen, C. D. and N. A. Moran. 1995. Molecular phylogeny of the Homoptera: a paraphyletic taxon. Journal of Molecular Evolution. 41:211—223.

Ссылки 

 superfamily Aphidoidea Latreille, 1802. aphid.speciesfile.org
 Aphidoidea на сайте US Department of Agriculture
 Aphidoidea на сайте The Tree of Life
 Aphids on the World’s Plants. — aphidsonworldsplants.info

Животные, способные к фотосинтезу
Насекомые-вредители